Kevin Rankin (košarkaš)
Kevin Rankin (glumac)